Стекло́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Стеклов, Алексей Анатольевич (1924—1967) — советский учёный-стратиграф и палеонтолог.
 Стеклов, Вадим Александрович (род. 1985) — российский футболист.
 
 Стеклов, Олег Иванович (1933—2016) — специалист в области технологии сварки и коррозии металлов.
 Стеклов, Петр Михайлович (1880 — ?) — советский политический, государственный деятель.
 Стеклов, Юрий Михайлович (1873—1941) — политический и государственный деятель, историк, публицист.

Стеклова

Другое 
 Стеклов — крупный ударный кратер в южной части гор Кордильеры на обратной стороне Луны.